Mærsk Triple E class er en type containerskibe som Mærsk bygger på værftet Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering i Sydkorea. Typen kan laste 18.270 20-fods containere. Og 20.568 20-fods containere i serie 2, hvis første skib var Madrid Mærsk.

Skib

Referencer 

Maersk Line
Fragtskibe